Wetterschutz steht für
Frostschutz
Holzschutz#Physikalischer_Holzschutz
Kälteschutz
Regenschutz
Sonnenschutz
Wärmeschutz
Windschutz

Siehe auch:

 Wetterschutzpilz